Innocent Guz (1890-1940), un prêtre franciscain conventuel polonais ayant subi le martyre des mains d'un gardien nazi ;
 Jan Guz (1956-2019), un syndicaliste polonais.

guz est un code qui peut désigner :
 gusii, une langue bantoue parlée par les Gusii au Kenya, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

GÜZ est un sigle pour :
 BILD-GÜZ, association consacrée au développement de la coopération franco-allemande.

Code